Achisch (אכיש) ist ein phönizischer (möglicherweise philistäischer) Name, der im Tanach und in phönizischen Inschriften vorkommt. Seine Etymologie ist unsicher.

Bekannte Namensträger 
 Achisch (Ekron): Personenname (inschriftlich Ikausu von Ekron, dem heutigen Tell Miqne)
 Achisch (Gat): König von Gat, zu dem David vor Saul flieht

Etymologie 
Wilhelm Max Müller nahm aufgrund der Namensform  für König Achisch von Gat in der Septuaginta eine ursprüngliche Namensform אכוש (Ekausch) an. Seit Adolphe Joseph Reinach wurde der Name jedoch mit Anchises () verbunden. Die neu gefundene Inschrift aus Ekron belegt allerdings die westsemitische Schreibung אכיש bereits für das 7. vorchristliche Jahrhundert. Da der Buchstabe Jod hier konsonantisch gelesen werden muss, ergibt sich als Grundform *Ik(h)ajus/sch, was nach Joseph Naveh möglicherweise mit griechischem  in Verbindung zu sehen ist und somit eher einen Beinamen „der Achaier“ bzw. „der Grieche“ bezeichnet.

Literatur 
 Wilhelm Max Müller: Die Kefto-Namen. In: Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie. Band 9, 1894, S. 391–396, 
 Joseph Naveh: Achish-Ikausu in the Light of the Ekron Dedication. In: Bulletin of the American Schools of Oriental Research. Band 310, 1998, S. 35–37, 
 Adolphe Joseph Reinach: Le disque de Phaistos et les peuples de la mer. In: Revue archéologique. 4. Série, Band 15 (1910), Januar/Juni, S. 1–65, 

Personenname